Großsteingrab Søsum By steht für:

 Großsteingrab Søsum By 1
 Großsteingrab Søsum By 2
 Großsteingrab Søsum By 3